Čerezeto ima više značenja:
 Čerezeto (Alesandrija)
 Čerezeto (Masa-Karara)
 Čerezeto (Parma)